Абтенау () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Халлайн. Население составляет 5927 человек (на 2016 год). Занимает площадь 187,08 км². Официальный код — 50201.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Шнитцхофер (АНП) по результатам выборов 2014 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург